Txiki Begiristain (n. 12 august 1964) este un fost fotbalist spaniol.

Statistici

Legături externe

Fotbaliști spanioli
Fotbaliști internaționali spanioli
Spanioli în viață